Pools voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Pools voetbalelftal onder 18 (vrouwen)